Свейнбьёрн (, рус. парень-медведь) — скандинавское исландское имя.

 Свейнбьёрн Свейнбьёрнссон (1847—1927) — исландский композитор.
 Свейнбьёрн Бейнтейнссон (1924—1993) — известный исландский деятель возрождения дохристианской скандинавской культуры.

Имена скандинавского происхождения